Nohant ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Nohant-en-Goût, Gemeinde im Département Cher
Nohant-en-Graçay, Gemeinde im Département Cher
Nohant-Vic, Gemeinde im Département Indre